Натуральне число 1354
 1354 рік до нашої ери
 1354 рік нашої ери